A 2019-es Formula Regionális Európa-bajnokság a széria legelső idénye volt, amelyekben egy teljesen új Formula–3-as Tatuus–Alfa Romeo F3 T-318-as modellekkel vettek részt. Ez a konstrukció megfelel a a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Formula–3-as géposztály előírásainak. A szezon április 14-én kezdődött a Le Castelletben és október 20-án ért véget Monzában. A szezon során 8 forduló alatt 25 versenyt bonyolítottak le. A bajnokságot a dán Frederik Vesti nyerte meg.

A bajnokság olasz irányítás alatt futott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
Az előzetes versenynaptárat 2018. október 31-én hozták nyilvánosságra. 2018. november 9-én véglegesítették, amikor a Hockenheimring helyére a Paul Ricard került be. További módosítás még, hogy az eredeti tervekkel ellentétben a Mugello Circuit és Monza helyet cserélt. Vallelungában harmadik versenyt a heves esőzések miatt törölni kellett, ezért utólag Imolában nem 3, hanem 4 versenyt rendeztek, így minden futam megrendezésre került.

Eredmények

Pontrendszer
A pontrendszer a Formula–1-ben is használt szisztémán alapul. Minden versenyen ugyanannyi pontot osztanak ki. A többi hasonló bajnoksággal ellentétben itt nem jár pont a Pole-pozícióért és a Leggyorsabb körért sem, az alábbi rendszer szerint.

Versenyzők

Újoncok

Csapatok

Megjegyzések 
 - Isac Blomqvist svéd pilóta, de finn licencel versenyzett.
 - Matteo Nannini mivel vendéglicencel indult a második fordulón, nem szerezhetett bajnoki pontokat. Ez az Imolai hétvégére is vonatkozott.
 - Eredetileg Isac Blomqvist indult volna az élről, de utólag hátrasorolták a rajtrácson, még egy edzésen elkövetett ütközés okozásért.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula Regionális